| mål        = {{#expr:
 25 +
 14 +
 27 +
 19 +
 26
}}
| målsnitt   = 
| publik     = {{#expr:
 181251 +
 180696 +
 202291 +
 309249 +
 317484
}}
| publiksnitt= 
| flest mål  =  Marta (7 mål)
| bästspelare=  Marta
| bästmålvakt=  Nadine Angerer
| fairplay   = 
| medalj1    = 
| medalj1text=  (2:a titeln)
| medalj2    = 
| medalj2text= 
| medalj3    = 
| medalj3text= 
| medalj4    = Fyra
| medalj4text= 
| föregående = 2003 USA
| följande   = Tyskland 2011
}}
Världsmästerskapet i fotboll för damer 2007 var det femte i ordningen och det första med prispengar. Det spelades 10–30 september 2007 i Kina. Mästerskapet vanns av Tyskland som finalbesegrade Brasilien med 2-0 och som vann sitt andra VM i rad. Bronset vanns av USA som besegrade Norge med 4-1 i bronsmatchen.

Kina skulle egentligen varit värdland för det föregående världsmästerskapet 2003, men utbrottet av sarsepidemin förhindrade det arrangemanget. Då tog USA, som varit värdland för världsmästerskapet 1999, över som 2003 års VM-arrangör.

Kvalspelet 
Kvalspelet till VM 2007 spelades juli 2005–april 2007.

Caf 2 platser (Afrikanska mästerskapen fungerade som kvalturnering. 32 lag deltog i kvalet.)
Uefa 5 platser (25 lag i fem VM-kvalgrupper där vinnarna i varje grupp gick vidare.)
OFC 1 plats (Oceaniska mästerskapen fungerade som kvalturnering. 9 lag deltog i kvalet.)
AFC 2 eller 3 platser plus värdlandet (Asiatiska mästerskapen fungerade som kvalturneing. 17 lag deltog i kvalet.)
Concacaf 2 eller 3 platser (Gold Cup (Nordamerikanska, Centralamerikanska och Karibiska mästerskapet) fungerade som kvalturnering. 26 länder deltog i kvalet.)
Conmebol 2 platser (Turneringen Sudamericano Femenino fungerade som kvalturnering. 10 länder deltog.)

Tilldelningen av den sista platsen i turneringen avgjordes genom ett hemma- och ett bortamöte mellan ett lag från AFC och ett från Conmebol. Japan besegrade Mexiko med 3–2 sammanlagt.

Spelorter
 

Turneringens matcher spelas i fem städer.

Ursprungligen skulle de fyra sista matcherna i grupp C och D spelats den 19 september men på grund av tyfonen Wipha flyttades matcherna Norge–Ghana och Brasilien–Danmark inledningsvis till den 20 september och Norge-matchen bytte spelort från Shanghai till Hangzhou. Efter protester från Kina och Sverige bytte även de två övriga matcherna, Australien–Kanada och Kina–Nya Zeeland, speldag till den 20 september.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Målskyttar

Källor 

 Dam-VM 2007 på FIFAs hemsida

Externa länkar 

2007 i Kina
Fotboll i Kina
Fotbollsåret 2007
Sportevenemang i Kina
2007